Grand Mound, une ville du comté de Clayton, en Iowa.
 , un lieu de sépulture préhistorique du comté de Koochiching dans le Minnesota.
 , une communauté et Census-designated place, du comté de Thurston dans l'État de Washington.